Атлон ()

 Athlon — торговое название x86-совместимого микропроцессора с микроархитектурой K7 компании AMD.
 Атлон — город в Ирландии на границе графств Роскоммон и Уэстмит.
 Атлон — узловая станция, обеспечивающая транспортной связью одноимённый город.
 «Атлон Таун» — ирландский футбольный клуб из города Атлон.
  — избирательный округ по выборам в парламент Ирландии, представленный до 1800 год.
  — избирательный округ по выборам в Палату общин (парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии), представленный с 1801 по 1885 год.
 Граф Атлон
 ТЭС Атлон — выведенная из эксплуатации теплоэлектростанция в пригороде Атлон, Кейптаун, Южная Африка.
 Замок Атлон — один из средневековых ирландских замков, расположенный в графстве Западный Мит.

См. также 
 Кембридж, Александр, граф Атлон